Bobby Okereke – giocatore di football americano statunitense
 Chukwumerije Okereke – scienziato nigeriano
 David Okereke – calciatore nigeriano
 Kele Okereke – cantante e musicista britannico
 Stephanie Okereke – attrice, regista e modella nigeriana